Nålfiskar (Carapidae) är en familj av fiskar. Nålfiskar ingår i ordningen ormfiskartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Carapidae 35 arter.

Nålfiskarna har alla en mycket långsträckt form med avsmalnande spets bakåt. Analfenan når längre fram än ryggfenan. De saknar fjäll och de största arterna blir upp till 30 centimeter långa. De flesta nålfiskar lever i eller gömmer sig i ryggradslösa djur, oftast ett kommensalt förhållande men i några fall som parasiter genom att äta värddjurets organ. Övriga arter lever mestadels på små ryggradslösa djur eller fisk. Dess larver är pelagiska.

Tandfierasfer är den enda art som förekommer i Nordatlanten.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ormfiskartade fiskar